Níspera o níspola puede referirse a:

 El nombre común de la planta Mespilus germanica.
 El nombre común de la planta Sanguisorba officinalis.